Maurice Bompard kan syfta på:

 Maurice Bompard (diplomat) (1854-1942), fransk diplomat och politiker.
 Maurice Bompard (konstnär) (1857-1936), fransk konstnär